Ию́льская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Июльская улица — улица в Апрелевке Московской области.
 Июльская улица — улица в Астрахани.
 Июльская улица — улица в Екатеринбурге.
 Июльская улица — улица в Ижевске.
 Июльская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области.
 Июльская улица — улица в Междуреченске Кемеровской области.
 Июльская улица — улица в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.
 Июльская улица — улица в Чите.
 Июльская улица — улица в Южно-Сахалинске.
 Июльская улица — Макаровская улица в Кронштадте в 1918—1993 годах.

Украина 
 Июльская улица — улица в селе Говтвянчик Полтавского района Полтавской области.
 Июльская улица — улица в Днепре.
 Июльская улица — улица в Донецке.
 Июльская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области.
 Июльская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Улица Июльских Дней — улица в Нижнем Новгороде
 Июльский переулок
 Июльская площадь — улица в Львове